Першемайская — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Першемайская — деревня в Логойском районе Минской области.
 Першемайская — деревня в Смолевичском районе Минской области.

См. также 
 Першемайск — агрогородок в Щучинском районе Гродненской области Белоруссии